Psy peut renvoyer à plusieurs significations.

Abréviations 
 Sens renvoyant à des pratiques de soin du psychisme :
 psychologie
 psychiatrie
 psychothérapeute
 psychanalyste
 psychomotricien

Titres 

 Psy, film de Philippe de Broca de 1981.
 Psy (), titre original du film Les Chiens de Dmitri Svetozarov sorti en 1989.
 , film de Wladyslaw Pasikowski de 1992.
 Les Psy, bande dessinée mettant en vedette un psychiatre.

Pseudonyme 

 Psy, chanteur pop sud-coréen

Voir aussi 
 PSY・S, groupe de musique pop/rock progressive japonais
 P.S.Y., groupe français dont Pierre Perez-Vergara était le guitariste.

Abréviation